Svensson (escrito Svenson en castellano y Swensson o Swenson en su forma anglosajona) es un apellido de origen escandinavo que puede estar referido a varios artículos de Wikipedia:

Personas 
 Anders Svensson (1976-), también conocido como Anders Gunnar Svensson, futbolista sueco.
 Andreas Tyrone Svensson (1973-), músico sueco, guitarrista de punk rock.
 Åsa Svensson (1975-), tenista sueca.
 Bo Svensson (1979-), futbolista danés.
 Bo Svensson (1979-), futbolista danés.
 Daniel Svensson (1977-), baterista sueco.
Daniel Svensson (1982-), balonmanista sueco.
 Esbjörn Svensson (1964-2008), músico sueco, pianista de jazz, y fundador del grupo de jazz Esbjörn Svensson Trio.
 Esbjörn Svensson (1964-2008), pianista de jazz y fundador del grupo de jazz Esbjörn Svensson Trio.
 Eva-Britt Svensson (1946-), política sueca.
 Harald II Svensson (?-1018), también conocido como Harald II de Dinamarca, rey de Dinamarca entre los años 1014 y 1018.
 Jonas Svensson (1993-), futbolista noruego.
 Jonas Svensson (1966-), exjugador de tenis sueco.
 Kalle Svensson (1925-2000), también conocido como Karl-Oskar Svensson, guardameta de fútbol sueco.
 Karl Svensson (1984-), futbolista sueco.
 Kurt Svensson (1927-2016), futbolista sueco.
 Magnus Svensson (1969-), futbolista sueco.
 Matilda Svensson (1977-), también conocida como Matilda Sofía Svensson, locutora radial y presentadora de televisión chilena de origen sueco.
 Michael Svensson (1975-), jugador sueco de fútbol profesional.
 Ola Svensson (1986-), también conocido como Ola Nils Håkan Svensson, cantante sueco.
 Peter Svensson (1974-), también conocido como Anders Peter Svensson, compositor, productor, y músico sueco.
 Tomas Svensson (1968-), también conocido como Tomas Runar Svensson, balonmanista sueco.
 Tommy Svensson (1945-), también conocido como Leif Tommy Svensson, exfutbolista y exentrenador de fútbol sueco.
 Tore Svensson (1927-2002), también conocido como Tore Allan Svensson, futbolista sueco.
"Anton Svensson" (1992-), Auxiliar de Cálculo en Varias Variables en la facultad de ciencias físicas y matemáticas de la Universidad de Chile

Miscelánea 
 Esbjörn Svensson Trio, grupo musical sueco.